Голодница — название населённых пунктов:

Россия 
 Голодница — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Голодница — деревня в Невельском районе Псковской области.

Украина 

 Голодница — до 1962 г. название села Калиновка в Маневичском районе Волынской области.